Обилич:

 Милош Обилич — легендарный сербский князь.
 Обилич — город в Косово и Метохии ().
 Обилич — община в Косово и Метохии.
 Обилич — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.
 Обилич — футбольный клуб из Белграда.
 Милош Обилич — стадион в Сербии.

Примечания